Анен:

 Анен или Аанен — древнеегипетский жрец и влиятельный вельможа.
 Анен, Кевин (род. 1986) — французский полузащитник футбольного клуба Ницца.
 Анен, Роже (род. 1925) — французский актёр и режиссёр.